L’Interdiction est un téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe diffusé en 1993, adapté du roman éponyme de Honoré de Balzac.

Synopsis 
La marquise d’Espard vit séparée de son mari et mène grand train, cependant que le marquis d'Espard vit confortablement mais modestement avec ses deux fils qu'il élève avec intelligence. Les ancêtres du marquis ayant dépouillé la famille Jeanrenaud de ses biens sous des prétextes religieux (les Jeanrenaud sont protestants), le marquis tient à réparer cette injustice. La marquise, de peur de perdre sa fortune, lance une assignation contre son mari. Le juge Popinot, très honnête, essaie de débroussailler l'affaire et commence une enquête d'où il ressort que la marquise exagère et ment. Il est à deux doigts de la confondre quand le dossier lui est retiré au profit du juge Camusot, beaucoup moins scrupuleux et beaucoup plus arriviste.

Fiche technique 
 Titre : L’Interdiction
 Réalisateur : Jean-Daniel Verhaeghe
 Scénario : Pierre Moustiers, d’après Honoré de Balzac
 Musique : Michel Portal
 Durée : 90 min.	
 Genre : drame
 Production : Antenne 2 
 Pays : 
 Difussion :

Distribution 
 Caroline Silhol : la marquise d’Espard
 Jean-Louis Trintignant : le marquis d'Espard
 Bernard Fresson : le juge Popinot
 Jean-Michel Dupuis : Horace Bianchon
 Yves Lambrecht : Eugène de Rastignac
 Jean de Coninck : le chevalier d'Espard
 Pierre Vernier : monsieur de Granville

Article connexe 
 Films basés sur l'œuvre d'Honoré de Balzac

Lien externe
 

Téléfilm français des années 1990
Téléfilm diffusé en 1993
Adaptation d'une œuvre d'Honoré de Balzac à la télévision
L'Interdiction
Adaptation d'un roman français à la télévision